Information Processing Language
 Inicjatywa Polska